Григо́рий Белы́х: Белых, Григорий Георгиевич (1906—1938) — советский писатель, соавтор книги «Республика ШКИД».
 Белых, Григорий Данилович (1733—1812) — российский предприниматель, купец, городской голова Перми.